Le Pennec bzw. le Pennec ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie Le Pennec (* 1987), französische Turnerin
 Yann le Pennec (* 1974), französischer Kanute